Gostilje je lahko:
 Gostilje Brajovićko (Črna gora)
 Gostilje Martinićko (Črna gora)
 Gostilje (Srbija)